Abb Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Abb Creek (Cherokee Creek), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Abb Creek (Little Buffalo River), Fluss im Bundesstaat Arkansas